Avram Iancu est un avocat roumain (1824-1872), qui joua un rôle important lors de la Révolution de 1848 en Transylvanie.

Son nom a été donné à plusieurs localités de ce pays.

Communes 
 Avram Iancu, dans le județ de Bihor ;
 Avram Iancu, dans le județ d'Alba.

Villages 
 Avram Iancu, dans la commune de Cermei, județ d'Arad ;
 Avram Iancu, dans la commune de Vârfurile, județ d'Arad ;
 Avram Iancu, dans la commune de Coțușca, județ de Botoșani.

Voir aussi 
 .